Мата Верде има више значења:

 Мата Верде (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Верде, Беља Виста (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Верде (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Верде (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Верде (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику